FASK steht für:

 Farbe-an-sich-Kontrast, einer der sieben Farbkontraste
 Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft, ein Institut an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, siehe Germersheim#Hochschule
 Fachgruppe Fahndung Strassenkriminalität, eine Fachabteilung der Stadtpolizei Zürich

FASK